Хансъюрген Шефер (; ,  — ) — немецкий музыкальный критик.

В 1952—1954 гг. учился в Лейпцигской консерватории, затем изучал музыковедение в Берлине. В 1957—1960 гг. редактор музыкального отдела газеты Berliner Zeitung. В 1960—1973 гг. главный редактор журнала «Музыка и общество» (), ежемесячного издания , одновременно публиковался как критик в газете Социалистической единой партии Германии Neues Deutschland. В 1973—1991 гг. художественный руководитель восточногерманской звукозаписывающей корпорации . Одновременно продолжал выступать как музыкальный критик — в том числе как рупор официальной государственной политики ГДР в области музыки (в частности, с прославлением Ханса Эйслера как символа социалистической немецкой музыкальной культуры).

Под редакцией Шефера вышло второе, переработанное издание «Международного справочника концертной литературы» Вильгельма Бушкёттера (1996).

Примечания

Литература 
 Günter Görtz. Lust machen auf Kunst: Zum Tod unseres Musikkritikers Hansjürgen Schaefer // Neues Deutschland, 19.11.1999.

Музыкальные критики Германии
Персоналии:ГДР
Главные редакторы Musik und Gesellschaft